Niemcy:
 Tonndorf – dzielnica Hamburga
 Tonndorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Weimarer Land

Osoby:
 Klaus Tonndorf – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Tondorf